

Biografia 
Aribert I era figlio di Vislav, dopo la cui morte salì al trono. Così regnò dal 700 al 724. Dopo la sua morte regnò suo figlio, Aribert II.

Il nome Oritbert, come suggerito da Friedrich Chemnitz, è di origine longobarda. Questo è abbastanza probabile, dal momento che la madre di Aribert I nelle fonti storiche è chiamata figlia del re dei Longobardi, di cui non si conosce il nome.

Si nota che al momento del matrimonio nel 1716 del duca di Meclemburgo, Carlo Leopoldo, e della principessa russa Caterina, il vicerettore del ginnasio, Friedrich Thomas, compilò le cosiddette "Genealogie del Meclemburgo", in cui si può risalire ad Aribert I attraverso le dinastie di entrambi gli sposi novelli.

Note 

Morti nel 724
Sovrani dell'VIII secolo
Sovrani obodriti